VVW steht als Abkürzung für:

 Vereinigung Volkseigener Werften in der DDR
 Verkehrsverbund Warnow im Landkreis Rostock
 Verlag Versicherungswirtschaft, deutscher Fachverlag

Abkürzung